Морской туман:

 «Морской туман» — корейская драма 2014 года режиссёра Сим Сонбо.
 «» — тайваньский триллер-катастрофа, выпущенный 11 сентября 2020 года режиссёром Цянь Жэньхао.